Больша́я Пла́вица — деревня Добринского района Липецкой области. Центр Тихвинского сельсовета.

География 
Стоит на реке Плавице, от которой получила название. Имя речки от диалектного слова плав — трясина, болото .

Деревня расположена на автодороге Хворостянка — Березнеговатка. В 4 км севернее — железнодорожная станция Плавица.

История 
Прежде центром Тихвинского сельсовета было село Тихвинка (отсюда название); однако позже администрацию перенесли в более крупный населенный пункт — деревню Большую Плавицу.

В 2001 году   археологическая экспедиция под рук. Е.Н. Мельникова  провела раскопки кургана.

Население

Объект культурного наследия 
 Курган

Примечания 

Населённые пункты Добринского района